Маунт Плезант има више значења:
 Маунт Плезант (Ајова)
 Маунт Плезант (Мичиген)
 Маунт Плезант (Тексас)
 Маунт Плезант (Јужна Каролина)
 Маунт Плезант (Јута)
 Маунт Плезант (Арканзас)
 Маунт Плезант (Висконсин)
 Маунт Плезант (Охајо)
 Маунт Плезант (Пенсилванија)
 Маунт Плезант (Северна Каролина)
 Маунт Плезант (Тенеси)